Шамово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шамово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шамово — деревня в Михайловском районе Рязанской области.